Dans la nature jusqu'au cou est un album musical du groupe Avec pas d'casque, paru en 2008 sur étiquette Grosse Boîte.

Liste des morceaux

Notes et références 
 

Album musical sorti en 2008
Album d'Avec pas d'casque